Вернер Отто:
 Отто, Вернер (1909–2011) — немецкий предприниматель, основатель «Otto GmbH».
 Отто, Вернер (род. 1929) — саарский и немецкий футболист.
 Отто, Вернер (род. 1948) — велогонщик ГДР.